Otto Steinkopf ist der Name von:

* Otto Steinkopf (Admiral) (1874–1941), deutscher Konteradmiral (Ing.)
 Otto Steinkopf (Instrumentenbauer) (1904–1980), deutscher Musiker und Erbauer historischer Holzblasinstrumente, der „Nestor der Wiederbelebung historischer Holzblasinstrumente“